Superliga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn (do końca sezonu 2021/2022 pod nazwą I liga, czarnog. Прва лига Црне Горе у одбојци за мушкарце, Prva liga Crne Gore u odbojci za muškarce) to najwyższy poziom rozgrywek klubowych w piłce siatkowej w Czarnogórze. Obecnie uczestniczy w nim 6 drużyn. Liga powstała po utworzeniu państwa w 2006 roku.

Medaliści

Bilans sezonów

Linki zewnętrzne 
 Archiwalne sezony I ligi czarnogórskiej

!